Brockway ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brockway (Connecticut)
 Brockway (Kalifornien)
 Brockway (Michigan)
 Brockway (Montana)
 Brockway (New York)
 Brockway (Oregon)
 Brockway (Pennsylvania)
 Brockway (Wisconsin), im Jackson County
 Brockway (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin
 Brockway Township (Michigan)
 Brockway Township (Minnesota)
 Brockway Corner (Massachusetts)
 Brockway Landing (Connecticut)

Brockway ist der Familienname folgender Personen:

 Fenner Brockway, Baron Brockway (1888–1988), britischer Politiker
 Howard Brockway (1870–1951), US-amerikanischer Komponist
 John Brockway (1928–2009), britischer Schwimmer
 John H. Brockway (1801–1870), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence Olin Brockway (1907–1979), US-amerikanischer Chemiker
 Merrill Brockway († 2013), US-amerikanischer Regisseur und Produzent

Brockway ist der Markenname
 für Lkw von Brockway Motor Trucks (USA, Cortland NY)

Siehe auch:
 Brockway Township